Die Samsung Open 2004 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. Juni 2004 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden die Ordina Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brite Greg Rusedski, der in diesem Jahr nicht mehr antrat. Es gewann der Thailänder Paradorn Srichaphan als Topgesetzter seinen fünften Karrieretitel. Im Finale schlug er Thomas Johansson, den Titelträger von 2001, in drei Sätzen.
Im Doppel traten Vorjahressieger Mike und Bob Bryan nicht erneut an. Es gewannen die Australier Paul Hanley und Todd Woodbridge als topgesetzte Paarung das Turnier ohne Satzverlust. Es war ihr erster gemeinsamer Titel sowie der 8. Titel Hanleys und 80. Titel Woodbridges. Im Finale schlugen sie die an drei gesetzten Rick Leach und Brian MacPhie.

Das Preisgeld betrug 351.000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 47 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 45 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 13 kB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Nottingham